Грубий будинок, «Гру́бий буди́нок» () — американська короткометражка комедія Роско Арбакла 1917 року. 
 Грубий Анатолій Васильович, Анато́лій Васи́льович Грубий (26 жовтня 1971 — 18 лютого 2015) — сержант Збройних сил України. 
 Грубий Тимофій Омелянович, Тимофі́й Омеля́нович Гру́бий (30 травня 1912 — 21 липня 2005) — радянський військовик, в роки Другої світової війни.